89. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 17–19 stycznia 1992 roku w Heerenveen, w Holandii. Kobiety startowały po raz 17. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Czwarty raz z rzędu złoto wywalczyła Niemka Gunda Niemann. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Najlepszy rezultat osiągnął reprezentant gospodarzy Falko Zandstra. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 27 łyżwiarek (25 sklasyfikowanych) i 32 łyżwiarzy (31 sklasyfikowanych) z 16 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, DSQ – zdyskwalifikowana NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1992 w sportach zimowych
1992 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen